Чупина — название населённых пунктов в России.

 Чупина — деревня в Талицком районе Свердловской области.
 Чупина — деревня в Абатском районе Тюменской области.